Zaimis () är ett efternamn, som burits av bland andra:

Alexandros Zaimis (1855–1936), grekisk regeringschef
Thrasivoulos Zaimis (1822–1880), grekisk regeringschef

Grekiska efternamn